Лисовцы () — село,
Лисовский сельский совет,
Чортковский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122085801. Население по переписи 2001 года составляло 1943 человека.

Является административным центром Лисовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Лисовцы находится на правом берегу реки Серет,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Миловцы (Чортковский район),
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Шиповцы,
на противоположном берегу — село Капустинцы (Чортковский район).
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1418 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания